Ефрем Харитонович Баранов (1903, д. Сухополь, Уфимская губерния — 1972, Уфа) — министр социального обеспечения БАССР (1951—1961), 1-й секретарь Стерлитамакского горкома ВКП(б), депутат Верховного Совета БАССР первого, второго и третьего созывов. Участник Великой Отечественной войны.

Политическая биография 
Баранов Ефрем Харитонович окончил областную совпартшколу в г. Уфе, в 1950 году — курсы при ЦК ВКП(б) в Москве.

Место работы: c 1932 года на партийной работе — инструктор, зав. отделом, секретарь, 2-й секретарь Зилаирского райкома ВКП(б), инструктор, 2-й секретарь Стерлитамакского райкома ВКП(б). В 1938—1941 годах работал 1-м секретарем Стерлитамакского райкома ВКП(б), с 1941 года — 1-й секретарь Стерлитамакского горкома ВКП(б); в 1946—1951 годах — 1-й секретарь Туймазинского и Бирского райкомов ВКП(б).

В 1952—1961 годах Баранов Ефрем Харитонович работал министром социального обеспечения БАССР.

Депутат Верховного Совета БАССР 1, 2-го и 3 созывов.

Награды 
Награждён орденом Ленина (22.03.1949), Отечественной войны (1945), «Знак Почета» (1948), Красной Звезды (1943), медалями

Примечания

Ссылки 
http://www.str-raion.ru/our_district/history_destiny_identity/ 

Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР первого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Первые секретари Стерлитамакского горкома КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)